Паљење свећа у Београду је била свакодневна антиратна акција која је трајала од 08. октобра 1991. до 08. фебруара 1992. године. Акцију су покренуле Наташа Кандић и Биљана Јовановић.

Друштвено-политичке околности 
Већ крајем 80их година  20.века на територији бивше Југославије букти национализам и затежу се односи између тадашњих република који ескалирају првим оружаним сукобима у Хрватској и Словенији. Званично рат почиње 1991. године и у Србији се дешавају масовне мобилизације које прво погађају националне мањине у Војводини. 24. августа 1991. године тенкови ЈНА су кренули на Вуковар. Медији под режимом владајуће странке Слободана Милошевића су преносили снимке и слике конвоја тенкова које народ засипа цвећем.

Жене у црном су организовале потписивање петиције за расписивање референдума против мобилизације грађана Србије за рат у Хрватској и сакупиле 78 хиљада потписа. Ипак, ова тема никада није дошла на дневни ред у Скупштини Србије.

У оваквој друштвено-политичкој клими, почињу да се организују први мировни протести у Београду. Грађани који се противе рату, насилној мобилизацији упркос чињеници да у Србији званично никада није објављено ратно стање, почињу да се окупљају.

Акција паљења свећа 
08. октобра 1991. године у 20 часова, испред Председништва Србије отпочела је мировна акција одавања почасти жртвама рата под називом „Свеће за све погинуле у рату". Слогани ове акције били су „Солидарност са свим побуњеницима против рата" и „За све погинуле у рату". Грађани су се окупљали сваког дана, на истом месту и у исто време наредних пет месеци, до 08. фебруара 1992. године и палили свеће за све погинуле, без обзира на националну и верску припадност и без обзира на којој страни су се борили.

Сви грађани који су присуствовали могли су да се упишу у Књигу жалости која је отворена поводом самоубиства резервисте Мирослава Миленковића из Горњег Милановца који је тим чином исказао свој коначни став према рату. 

Током трајања ове акције прочитано је више од 3000 имена особа које су страдале на територији Хрватске.

Референце